Bernhards (Fulda), plaats in de Duitse gemeente Fulda
Bernhards (Kottes-Purk), gemeente in Neder-Oostenrijk
Bernhards (Zwettl-Niederösterreich), gemeente in Neder-Oostenrijk